

Володинське сільське поселення — сільське поселення, Кривошиїнський район, Томська область
 Володинське сільське поселення — сільське поселення, Юргінський район, Тюменська область